Strömholm är ett svenskt efternamn som den 31 december 2012 bars av 47 personer bosatta i Sverige.

Personer med namnet Strömholm
Christer Strömholm (1918–2002), fotograf
Daniel Strömholm (1871–1961), kemist
Gunilla Strömholm (1935–2013), juristoch kvinnohistoriker
Sten Strömholm (1930–1997), diplomat
Stig Strömholm (född 1931), jurist, professor och författare

Referenser

Se även
Strömsholm (olika betydelser)

Svenska efternamn